Ива́н Томи́лов:
 Томилов, Иван Александрович (род. 1992) — российский биатлонист.
 Томилов, Иван Иванович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Томилов, Иван Семёнович (1873—1918) — учётчик по волостному правлению, депутат III Государственной думы (1907—1912).